Współczynnik encefalizacji Encephalization Quotient
 Inteligencja emocjonalna
 Mercedes-Benz EQ – submarka samochodów, produktów i usług Mercedes-Benz z zakresu elekromobilności

Zobacz też 
 poluzowanie polityki pieniężnej – quantitative easing, QE